John Hill kan syfta på bland andra:

* John Hill (1716–1775), engelsk botanist
 John Hill, amerikansk gitarrist
 John Hill, amerikansk manusförfattare
 John Fremont Hill (1855–1912), amerikansk kapitalist
 John Hill, amerikansk videoskapare och skateboardåkare
 John Hill (1945-2015), amerikansk spelkonstruktör och militäranalytiker